Coronavirus oder mehrzahlig Coronaviren steht für:

 SARS-CoV-2, verursachendes Virus der COVID-19-Pandemie
 Virus der Familie Coronaviridae
 Virus der Unterfamilie Orthocoronavirinae, ehemals auch als echte Coronaviren bezeichnet
 humanes Coronavirus (kurz „hCoV“), Coronavirus, das Menschen infiziert, siehe Humane Coronaviren

literarische Figur:
 Coronavirus (Comicfigur), fiktive Figur aus Asterix in Italien (2017)

Siehe auch: